Betuloxys är ett släkte av steklar. Betuloxys ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Betuloxys